Евгений Юрьевич Рыбчинский (21 декабря 1969, Киев, УССР, СССР) — украинский политик, поэт, общественный деятель. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. 

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.

Журналист и медиа-менеджер.

Ранние годы 
Родился 21 декабря 1969 года в Киеве в семье Героя Украины, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Украины, поэта и драматурга Юрия Евгеньевича Рыбчинского (1945) и тренера по художественной гимнастике Александры Ивановны Рыбчинской (род. 1948).

Образование 
1986—1991 — Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, факультет журналистики

1997—1998 — The Open University (OU)

Владеет украинским, английским, русским языками.

Трудовая деятельность 
Журналистскую карьеру начал на третьем курсе университета на Гостелерадио Украины, сначала в программе «Блиц» радиостанции «Молодая гвардия», затем на УР-2 «Проминь» в первом коммерческом радио-шоу, игре «Пан або пропав». 
 В 1992 создал компанию «MB Advertising». Основой деятельности компании был маркетинг, производство и размещение рекламы, эккаунтинг компаний Oriflame, MTI, UMC (Vodafone), Helen Marlen Group и других.
 В 1993 открыл продюсерскую компанию и студию звукозаписи «Музыкальная биржа».
 В 1997 создал проект «Наше радио», права на который впоследствии передал «Альфа-Групп».
 В 1999 создал «Радио Ностальгия» с позывным «Радио Ностальжи». 
 В 2003 стал учредителем издательства «Вавилон», которое издавало популярные женские журналы «L’Officiel» и «Ева».

Политическая деятельность 
На внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года был избран народным депутатом Украины по 211 одномандатному округу (Голосеевский район г. Киева). Беспартийный.

В парламенте занял должность заместителя председателя комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью. Стал председателем межфракционного депутатского объединения «Атлантическое движение», целью которого являлась подготовка ко вступлению Украины в НАТО. Был членом групп по межпарламентским связям с США, Норвегией и Израилем.

С октября 2014 года по ноябрь 2015 года — член фракции «Блок Петра Порошенко», с ноября 2015 года по 2019 - внефракционный, с 2019 года член фракции «Батькивщина».

25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством были введены санкции.

Гражданская деятельность 
В 1996 г. провёл масштабную акцию Дорога до Храму, за счёт которой был достроен Успенский собор КПЛ. 

Участник двух революций: Оранжевой (2004) и Достоинства (2014).

Организатор многочисленных благотворительных акций для помощи участникам и семьям погибших в АТО.

Семья 
Отец 4 сыновей: Никиты (1989), Данила (2003), Георгия (2011) и Ивана (2014).

Творчество 
Автор поэтического сборника «Я — зеркало», издательский дом «Фолио», Харьков, 2014.

Автор поэтического сборника «На жовто-блакитній землі», издательский дом «Фолио», Харьков, 2019.

Автор слов и музыки многих популярных песен, таких, как:
 «Просто Тая», «Цей дощ надовго», «Чортополох», «Не питай мене чому», «Буде так» и других для Таисии Повалий
 «Бал розлучених сердець» для Софии Ротару
 «Ти моя» для Александра Пономарева
 «Авжеж» для Наталии Могилевской
 «Нічий» и других для El Кравчука

Награды и звания 
В 2010 стал лауреатом всеукраинской премии «Людина Року — 2009» как издатель лучшего украинского женского журнала «Ева».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Євген Рибчинський в социальной сети Facebook
 Страница Евгения Рибчинского на портале Верховной Рады Украины http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18130
 Блог Евгения Рибчинского на Украинской Правде http://blogs.pravda.com.ua/authors/ribchinski/
Блог Евгения Рибчинского на Украинском Дожде https://ukrrain.com/evgen_ribchinskij.html
 Youtube - канал Евгения Рибчинского  https://www.youtube.com/channel/UCBtNprKwPlLiLoy5uvZbf0g

Композиторы Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Кандидаты на пост городского головы Киева (2015)
Медиаменеджеры
Участники Оранжевой революции
Участники Евромайдана